NGC 6723 (другие обозначения — GCL 106, ESO 396-SC10) — шаровое скопление в созвездии Стрелец.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

6723
Стрелец (созвездие)
Шаровые скопления